Gaden bezeichnet

 Gaden, ein einräumiges Haus oder eine Kammer
 Obergaden oder Lichtgaden, die obere Wandfläche des Mittelschiffs einer Basilika
 -gaden, Bestandteil von Ortsnamen, siehe Garten#Etymologie

einen Ortsnamen:
 Gaden bei Pförring, Ortsteil des Marktes Pförring, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Gaden (Abensberg), Ortsteil der Stadt Abensberg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Gaden (Eitting), Ortsteil der Gemeinde Eitting, Landkreis Erding, Bayern
 Gaden (Elsendorf), Ortsteil der Gemeinde Elsendorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 Gaden (Essenbach), Ortsteil des Marktes Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Gaden (Geisenfeld), Ortsteil der Stadt Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Gaden (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

einen Familiennamen:
 Barbara Schmidt-Gaden, deutsche Opernsängerin
 Gerhard Schmidt-Gaden (* 1937), deutscher Dirigent, Chorleiter und Stimmpädagoge
 Hanns Beck-Gaden (1891–1956), deutscher Regisseur
 Robert Gaden (1893–1985; eigentlich Robert Gaedecke), deutscher Geiger

Siehe auch:
 Gaaden (Begriffklärung)